8738 Saji – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Saji – osservatorio astronomico del Giappone
 Saij – centro abitato del comune giapponese di Tottori
 Saij – nome maschile indiano

Persone 

 Alia Al-Saji – professore di filosofia turca 
 Keizo Saji – imprenditore e mecenate giapponese 
 Nobutada Saji – imprenditore giapponese